

Горес — місто, штат Канзас
 Горес — місто, штат Північна Дакота